

Persone 
 Albrecht von Wallenstein (1583-1634) –  militare e politico boemo
 Alfred Wallenstein (1898-1983) –  violoncellista e direttore d'orchestra statunitense
 Catarina Wallenstein (n. 1986) –  attrice portoghese

Musica 
 Wallenstein –  band tedesca attiva durante gli anni settanta

Opere ispirate alla vita di Albrecht von Wallenstein 
 Wallenstein (1800) –  trilogia di tragedie di Friedrich Schiller
 Wallenstein (1920) –  romanzo di Alfred Döblin